Eldred puede referirse a:

 Eldred (Illinois), municipio estadounidense; o
 Eldred (Pensilvania), mancomunidad.